El nombre de Antonio Vallejo puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960). Médico español y primer catedrático numerario de Psiquiatría en la Universidad española.
 Antonio Vallejo Alberola (nacido en 1942). Arquitecto y político español que fue alcalde de Cartagena.